Die ASB Classic 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 1. bis 6. Januar 2007 statt.

Im Einzel gewann Jelena Janković gegen Wera Swonarjowa mit 7:69, 5:7 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Janette Husárová / Paola Suárez mit 6:0 und 6:2 gegen Hsieh Su-wei / Shikha Uberoi.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Auckland